Куп Џеј лиге () из спонзорских разлога Џеј лига ЈБЦ Леван куп () је фудбалска лига купа Јапана.

Име 
 Џеј лига Јамазаки Набиско куп (, 1992—2016)
 Џеј лига ЈБЦ Леван куп (, 2016—)

Победници

Успешност клубова

Спољашње везе 
 

Јапан Куп Џеј лиге
Фудбал у Јапану